Bila – personaggio della Bibbia
Bila Copellini – batterista italiano

Pagine correlate
Bílá